Linum – genere di piante della famiglia Linaceae
 Linum – frazione del comune tedesco di Fehrbellin